Aleaume oder Alleaume ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Aleaume (1586–1634), französischer Bischof
 Jacques Aleaume (1562–1627), französischer Mathematiker, Architekt und Theologe
 Ludovic Alleaume (1859–1941), französischer Maler, Holschneider, Lithograf und Glasmaler